Gold Coast (englisch für „Goldküste“) ist der Name folgender geographischer Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Gold Coast (Florida), Küstenabschnitt in Florida
 Gold Coast (Chicago), Stadtviertel in Chicago
 Gold Coast (Connecticut), Küstenabschnitt in Connecticut
 Gold Coast, Küstenabschnitt auf Long Island, Bundesstaat New York
 Gold Coast (New Jersey), Gemeinden am Hudson River, New Jersey

in anderen Ländern:
 Gold Coast (Australien), Gebiet und Stadt in Queensland, Australien
 Gold Coast (Jamaika), Küstenabschnitt auf Jamaika

Siehe auch:
 Gold Coast Airport (auch Coolangatta Airport), Flughafen in Australien
 Gold Coast Historic District, historische Distrikte in den Vereinigten Staaten
 Goldküste